Die Saison der Hallenhockey-Bundesliga 2021/22 der Damen begann am 27. November 2021. Die Endrunde der Damen und Herren wurde am 29. und 30. Januar 2022 in Düsseldorf ausgetragen. Deutscher Hallen-Meister wurde der gastgebende Düsseldorfer HC durch einen 5:1-Erfolg über den Mannheimer HC.

Hauptrunde 
Legende:

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen traten die zwei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe Nord gegen Süd und West gegen Ost an. Die Halbfinal- und Finalspiel wurden gemeinsam mit den Herren in Düsseldorf ausgetragen.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Aufsteiger für die Saison 2022/23 sind: Im Norden der Bremer HC, im Süden der Nürnberger HTC, im Westen der RTHC Bayer Leverkusen und im Osten der TC Blau-Weiss Berlin.

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes

Einzelnachweise 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2022
Hockey 2021